Georg Köhl ist der Name folgender Personen:

* Georg Köhl (Politiker) (1894–1975), deutscher Kommunalpolitiker, Landrat des Landkreises Neu-Ulm
 Georg Köhl (Fußballspieler) (1910–1944), deutscher Fußballspieler